Příjmení Bernier nese více různých osobností:

 François Bernier (1620–1688) – francouzský lékař a cestovatel
 Jonathan Bernier (* 1988) – kanadský hokejový brankář
 Maxime Bernier (* 1963) – kanadský pravicový politik